Příjmení Šmíd (z něm. der Schmied = kovář) a Šmídová může znamenat: 

 Antonín Šmíd (???–2002) – český vynálezce
 Eduard Šmíd (* 1944) – český lední hokejista a fotbalista
 Ilja Šmíd (* 1952) – český muzikolog, hudební manažer a vysokoškolský pedagog
 Iva Šmídová (* 1973) – česká socioložka
 Jan Šmíd (rozcestník) – více nositelů tohoto jména
 Jana Šmídová (* 1949) – česká novinářka
 Jaroslav Šmíd – více nositelů tohoto jména
 Karel Šmíd (rozcestník) – více nositelů tohoto jména
 Ladislav Šmíd (* 1938) – český hokejista
 Ladislav Šmíd (* 1986) – český hokejista
 Lambert Šmíd (* 1968) – český fotbalista
 Lenka Šmídová (* 1975) – česká jachtařka, držitelka stříbrné olympijské medaile z LOH 2004 v Aténách
 František Leopold Šmíd (1848–1915) – český kabaretiér, skladatel a spisovatel
 Marie Šmídová (1907–1963) – česká stolní tenistka
 Martin Šmíd – fiktivní oběť potlačení demonstrací ze 17. listopadu 1989
 Martina Šmídová (* 1986) – česká volejbalistka
 Michal Šmíd (* 1986) – český fotbalista
 Michal Šmíd (1974) – český fotbalista
 Milan Šmíd (* 1944) – český mediální analytik, publicista a vysokoškolský pedagog
 Milan Šmíd (poslanec) (* 1952) – český politik ODS, poslanec PSP
 Miroslav Šmíd – více nositelů tohoto jména
 Naděžda Šmídová (* 1956) – zpěvačka, astrolog, autor
 Pavel Šmíd – více nositelů tohoto jména
 Petr Šmíd (* 1964) – český politik SPO, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
 Tomáš Šmíd (* 1956) – český tenista
 Tomáš Šmíd (* 1979) – český politolog a bezpečnostní analytik
 Zdeněk Šmíd – více nositelů tohoto jména

Související články 
 Šmída
 Schmidt